Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Internazionali BNL d'Italia  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Elena Baltacha (primo turno)
 Ayumi Morita (Qualificata)
 Pauline Parmentier (ultimo turno)
 Alicia Molik (ultimo turno)
 Cvetana Pironkova (primo turno)
 Akgul Amanmuradova (Qualificata)
 Karolina Šprem (Qualificata)
 Varvara Lepchenko (Qualificata)

 Anne Keothavong (ultimo turno)
 Ekaterina Byčkova (ultimo turno)
 Bojana Jovanovski (Qualificata)
 Bethanie Mattek-Sands (Qualificata)
 Chanelle Scheepers (ultimo turno)
 Sesil Karatančeva (Qualificata)
 Anna Floris (ultimo turno)
 Ol'ga Savčuk (ultimo turno)

Qualificati 

 Gréta Arn
 Ayumi Morita
 Bethanie Mattek-Sands
 Bojana Jovanovski

 Sesil Karatančeva
 Akgul Amanmuradova
 Karolina Šprem
 Varvara Lepchenko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2010
WTA Tour 2010